Соревнования по плаванию на 100 метров вольным стилем у женщин на летних Олимпийских играх 2000 проводились с 20 по 21 сентября в Сиднее (Австралия) Приняли участие 56 спортсменов из 51 стран.

На последнем круге голландская восходящая звезда Инге де Брюйн пыталась получить второе золото на этих Играх. Она проплыла мимо своих соперников, чтобы дотронуться до стены в 53.83. Ранее в полуфинале она показала время 53,77, чтобы побить свой мировой рекорд на 0,03 секунды. Тереза Альсхаммар привезла домой серебро в шведском рекорде 54,33. Между тем, топ-фавориты Дара Торрес и Дженни Томпсон дали американцам еще одну причину для радости, поскольку разделили между собой бронзовые медали в подходящее время (54,63). Это была также девятая медаль Томпсон на этих Играх, что сделало ее самой увешенной медалями женщиной-пловцом в олимпийской истории. 

Мартина Моравцова из Словакии, завоевавшая две серебряные медали в плавании, финишировала вне призового подиума на пятом месте с результатом 54,72. Хелен Мюллер из Южной Африки сумела завоевать шестое место в африканском стандарте 55,19. Сумина Минамото из Японии (55,53) и товарищ по команде Де Брюина Вильма ван Рейн (55,58) закрыли топ.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный отчёт, том 3, результаты в водных видах спорта, страницы 171–179  (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2000